Spignana – frazione del comune di Carpineti, nella provincia di Reggio nell'Emilia
 Spignana – frazione del comune di San Marcello Piteglio, nella provincia di Pistoia